Honky Tonk Christmas — четвёртый студийный альбом американского кантри-певца Алана Джексона, вышедший 12 октября 1993 года на лейбле MCA Nashville. Одновременно он стал для Джексона первым его диском рождественской музыки. Продюсером был Keith Stegall. Диск Джексона был № 7 в кантри-чарте Top Country Albums и получил платиновый статус в США.

Об альбоме 
Альбом получил положительные и смешанные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий. Honky Tonk Christmasдостиг 42-го места в американском хит-параде Billboard 200 и седьмого места в кантри-чарте Top Country Albums. В январе 1998 года Honky Tonk Christmas был сертифицирован в платиновом статусе RIAA. К ноябрю 2017 года тираж составил 1,324,800 копий в США.

Список композиций

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Сертификации и продажи

Синглы

Примечания 

Альбомы США
Кантри-альбомы
Альбомы Алана Джексона
Рождественские альбомы Arista Records